Menon ist der Name des Dialogs Menon von Platon, der nach Menon von Pharsalos benannt ist.

Weitere Personen namens Menon:

 Menon von Pharsalos († 321 v. Chr.), ein thessalischer Reiterführer
 Menon (Sohn des Kerdimmas), ein Satrap von Syrien
 Menon (Töpfer), ein griechischer Töpfer
 Menon (Satrap), ein Satrap von Arachosien um 330 v. Chr.
 Menon (Stratege), ein Stratege aus Athen
 Menon (Kochbuchautor)
 Menon (Mediziner), Schüler von Aristoteles, siehe Anonymus Londiniensis

Menon ist der Familienname folgender Personen:

 A. G. K. Menon (1921–2002), Biologe
 Alappat Sreedhara Menon (1925–2010), indischer Historiker
 Aldrovani Menon (* 1972), brasilianischer Fußballspieler
 Alok Vaid-Menon (* 1991), US-amerikanische/r LGBT-Aktivist und Performancekünstler
 Andrea Menon (* 1995), Schweizer Unihockeyspieler
 Anu Menon, indische Regisseurin und Drehbuchautorin
 C. Achutha Menon (1913–1991), indischer Politiker (Chief Minister von Kerala)
 Jaishankar Menon (* 1956), indisch-US-amerikanischer Informatiker
 K. P. S. Menon (1898–1982), indischer Politiker und Diplomat
 K. P. S. Menon junior, indischer Diplomat
 Lakshmi N. Menon (1899–1994), indische Diplomatin und Politikerin
 Mambillikalathil Govind Kumar Menon (1928–2016), indischer Physiker, Wissenschaftsfunktionär und Politiker
 Mani Menon (* 1948), US-amerikanischer Urologe
 P. N. Menon (1928–2008), indischer Filmregisseur des Malayalam-Films
 Ritu Menon, indische Autorin, Verlegerin, Gelehrte und Feministin
 Shivshankar Menon (* 1949), indischer Politiker
 Tuttovale Menon (* im 16. Jahrhundert), französischer Komponist
 V. K. Krishna Menon (1896–1974), indischer Politiker
 V. P. Menon (1894–1966), britisch-indischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 V. Viswanatha Menon (1927–2019), indischer Politiker

Menon bezeichnet ferner:
 Menon (Automobilhersteller), ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Menon Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Meenon